Yana puede referirse a:

 El río Yana, un largo río de la Siberia rusa.
 Yāna, una palabra sánscrita.
 El nombre búlgaro medieval de Ioannina.
 Los yana, una tribu indígena de América.
 Idioma yana, la lengua de los yana.
 Informe Yana Curi, sobre el impacto de las petroleras en la Amazonia.
 Yana, nombre que se le da a cualquier objeto o cosa de color negro en el idioma quechua.

Personas 
 Yana Klochkova, nadadora de Ucrania.
 Yana Churikova, periodista rusa.
 Yana,Planta de la familia combretáceas, con flores diploclamídeas y frutos alados. Su madera suministra carbón y su corteza es rica en taninos curtientes